Ignacy Malczewski (zm. 1779) – jedyny syn Jana Franciszka i Marianny z domu Dobrzyńskich, ojciec Jana Józefa, regent nadworny kancelarii mniejszej koronnej
 Ignacy Skarbek-Malczewski (ur. ok. 1730, zm. 1782) – pułkownik znaku husarskiego, marszałek wielkopolski konfederacji barskiej, starosta płowski